Anaprostocetus är ett släkte av steklar som beskrevs av Graham 1987. Anaprostocetus ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Finglanssteklar
Anaprostocetus